Konstantin D. Nierczenko (ros. Константин Д. Нерченко; ur. 6 kwietnia 1984 r.) − rosyjski kulturysta, trójboista siłowy, strongman oraz trener osobisty.

Życiorys 
Pochodzi z miasta Friazino położonego w bezpośredniej okolicy Moskwy; ma siostrę Oksanę. Waga sportowca balansuje na pograniczu stu kilogramów. Nierczenko brał udział w zawodach strongman oraz bił rekordy obwodów Rosji w dziedzinach trójboju siłowego. W wyciskaniu leżąc trzykrotnie udało mu się uzyskać tytuły mistrza Moskwy oraz mistrz obwodu moskiewskiego. W 2009 roku debiutował w zawodach kulturystycznych; podczas Mistrzostw Obwodu Moskiewskiego uplasował się na drugim miejscu w klasyfikacji uczestników o masie przekraczającej 100 kg. Tego samego roku startował w dwóch innych turniejach: udział w Mistrzostwach Sankt Petersburga i Obwodu Leningradzkiego przyniósł mu siódmą pozycję w kategorii 100 kg+, a walka w Mistrzostwach Miasta Moskwy − piąte miejsce w tej samej kategorii. W 2011 roku Nierczenko wystąpił w zawodach Moscow Cup, gdzie zajął szóstą pozycję wśród zawodników o wadze ponad stu kilogramów.

Pracuje jako trener kulturystyki w studio pilates i fitnessu; doświadczenie w zawodzie zdobył już w 2003 roku. Jest także dyplomowanym mistrzem sztuki walki o nazwie sambo.

Bibliografia 
 musclememory.ru , pilatesmdm.ru , steelfactor.ru 

Rosyjscy kulturyści
Rosyjscy strongmani
Rosyjscy trójboiści siłowi
Rosyjscy sambiści
Urodzeni w 1984